Pardomuan I (Pangururan), een plaats in Indonesië
Pardomuan I (Babul Makmur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing